Князь Андрей Данилович Сицкий (?—1664) — голова и воевода во времена правления Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Смутное время и во времена правления Михаила Фёдоровича.

Из княжеского рода Сицкие. Сын князя Данилы Юрьевича Сицкого (ум. 1575). Имел брата, князя и стольника Ивана Даниловича.

Биография 
В 1590—1595 годах исполнял обязанности стольника при государевом столе. В 1596 году, по указу Государя, ездил со столом к персидскому послу. В 1598 году подписался под грамотой на избрание в цари Бориса Годунова, голова в государевом походе в Серпухов, в связи с крымской угрозою. В 1600 году первый воевода в Данкове. В мае 1606 года на свадьбе Лжедмитрия I и Марины Мнишек был пятым в свадебном поезде. В 1622—1623 годах воевода в Нижнем Новгороде. В 1625 году на первом бракосочетании царя Михаила Фёдоровича и княжны Марии Владимировны Долгоруковой стоял у изголовья царицы. В 1626 году, на втором бракосочетании царя Михаила Фёдоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой стоял у места новобрачных. В 1627—1629 годах записан в Боярской книге московским дворянином.

Умер в 1644 году, приняв постриг с именем Авраам. Женат на княжне Феодоре, в инокинях Феодосия.

По родословной росписи показан бездетным.

Критика 
По родословным книгам М. Г. Спиридова и А. Б. Лобанова-Ростовского, князь Андрей Данилович показан бездетным.

В родословной книге из собрания М. А. Оболенского показано, что князь Юрий Фёдорович Меньшой Сицкий имел сына князя Данила Юрьевича, у которого был сын князь Андрей Данилович, который в свою очередь имел сына Юрия Андреевича, который у царя и великого князя Михаила Фёдоровича был в боярах. А. Б. Лобанов-Ростовский приписывает князя Юрия Андреевича, сыном боярина № 22 Андрея Васильевича Сицкого по прозванию Жукла.

Примечания

Литература 
 М. Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение….. М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Сицкий Андрей Данилович. стр. 231—332.
 Сост. А. В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. — М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю. В. Анхимюк. Ю. М. Эскин. Сицкий Андрей Данилович. стр. 55-56. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М. А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.
 А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр. А. С. Суворина. 1895 г. Сицкий Андрей Данилович. стр. 217.

Андрей
Персоналии по алфавиту